Askham kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Askham, Cumbria – en ort i Eden, Cumbria, England
 Askham, Nottinghamshire – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Askham Bryan – en ort i York, North Yorkshire, England
 Askham Richard – en ort i York, North Yorkshire, England
  Askam in Furness – en ort i Cumbria, England